Курунг-Юрях:

 Курунг-Юрях (приток Маймечи) — река в Красноярском крае
 Курунг-Юрях (приток Ситте) — река в Якутии
 Курунг-Юрях (приток Кюеленке) — река в Якутии
 Курунг-Юрях (приток Лены) — река в Якутии
 Курунг-Юрях (приток Бродной) — река в Магаданской области
 Курунг-Юрях (приток Кумаха) — река в Хабаровском крае